Ярово́е — город (с 1993 г.) в Алтайском крае России. Образует городской округ город Яровое как единственный населённый пункт в его составе.

Этимология 
Основан в 1943 году как посёлок при химкомбинате. Название по расположению на берегу озера Большое Яровое. Гидроним от «яр» — «высокий крутой берег, подмываемый водой, обрыв у озера, сложенный рыхлыми отложениями».

География 
Расположен в зоне Кулундинской степи, на берегу Большого Ярового озера, в 18 км от границы с Казахстаном. Расстояние составляет до Барнаула 460 км, до Новосибирска 400 км, до Павлодара 150 км. Площадь территории города равна 4438 га, в том числе, земель сельскохозяйственного назначения 2768 га, из них занято садами 478 га.

Имеет рационально-планировочную структуру, для которой характерно функциональное зонирование. Город разделён на селитебную, промышленную и разделяющую их санитарно-защитную зону. В селитебной зоне расположены жилые кварталы А, Б и В, застроенные панельными пяти- и девятиэтажными домами, частный сектор, строящиеся Северный и Западный микрорайоны, предприятия культурно-бытового обслуживания. Для жилых кварталов характерен периметральный приём застройки с расположением зданий вдоль линий по всему периметру границ межмагистральных территорий. Застройка велась комплексно, включая в себя здания культурно-бытового обслуживания с благоустройством территории.

Преобладает умеренный климат с чертами резко континентального со значительным количеством осадков. Среднегодовая температура в городе — 7,8 °C. Среднегодовая норма осадков — 621 мм. Меньше всего осадков выпадает в марте, в среднем 32 мм. Большая часть осадков выпадает в июле, в среднем 91 мм. Самый теплый месяц июль — средняя температура 21,3 ° C. Самый холодный месяц январь — средняя температура −19 ° C.

История 
 1942 год — начало строительства Славгородского химического завода.
 1943 год — возникновение посёлка химиков, эвакуированного из Перекопа бромного завода. Считается годом основания Ярового.
 1944 год — пуск завода и ТЭЦ.
 1950—1958 годы — период становления завода и строительства первых объектов социально-бытового и культурного назначения.
 1959 год — создание Славгородского общестроительного треста.
 1960—1980 годы — период развёрнутого строительства предприятия и посёлка.
 1981 год — награждение завода орденом Трудового Красного Знамени.
 1980—1990 годы — интенсивное строительство посёлка: застройка новыми типами многоэтажных домов, закладка жилых кварталов А, Б, В со школами, детскими садами, магазинами, библиотекой, бассейном, спортивными сооружениями, санэпидемстанцией, больницами.
 30 марта 1993 года — посёлок получил статус города краевого значения, ранее входил в состав города Славгорода.
 1996 год — принятие Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края.
 2000—2006 годы — открытие городского музея, представительства Алтайского государственного института культуры, автостанции, утверждение герба города, проведение 5 краевых Дельфийских игр.
 2004 год — на фоне продолжающегося упадка градообразующего предприятия ОАО «Алтайхимпром» начинается интенсивное развитие курортных объектов в береговой зоне Большого Ярового озера силами частных предпринимателей. Строятся пляжно-развлекательные комплексы «Причал 42» и «Причал 22».
 3 октября 2011 года — начало процедуры банкротства ОАО «Алтайхимпром».
 15 июня 2012 года — безвозмездная передача ТЭЦ в муниципальную собственность по инициативе прежнего собственника ОАО «Алтайские гербициды».

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» городской округ город Яровое включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

Население 

Суммарная численность жителей на 2018 год составляла 18,1 тысяч человек.

Национальный состав

Промышленность 

Градообразующее предприятие — ОАО «Алтайхимпром», выпускавшее лакокрасочные материалы, кремнийорганические и полиэтилсилоксановые жидкости, этилсиликат, бензойную кислоту, бензоат натрия, дезактивационные средства ДП-2Т, «Дезалтин», анестетик «Фторотан», товары бытовой химии. Предприятие прошло стадию банкротства. На его базе создано ПАО «Алтайский химпром» имени Г. С. Верещагина.

Медицина 
Имеется уникальная, единственная в Сибири краевая физиотерапевтическая больница «Озеро Яровое» по лечению грязями местных озёр кожных, неврологических, гинекологических заболеваний, болезней опорно-двигательной системы, а также санаторий «Химик».

Туризм 
После открытия на берегу озера пляжно-развлекательных комплексов «Причал 22» и «Причал 42» резко выросло количество отдыхающих. В летний период население Ярового увеличивается примерно на 80-100 тысяч человек, что связано с близостью города к солёным и пресным озёрам, вода и грязь которых имеет оздоравливающий эффект. Многие жители сдают свои квартиры и дома посуточно в летний период. Планируется строительство новых санаторных учреждений и баз отдыха.

Культура 
Созданный в 1993 году комитет по культуре объединил учреждения культуры: ГДК «Химик», ДК «Строитель», детскую и взрослую библиотеки, детскую школу искусств, музей истории города, центр немецкой культуры, который осуществляет активную деятельность по сохранению и развитию традиций культуры и языка российских немцев. Работают две киноустановки, парк культуры и отдыха с аттракционами.

Одно из самых красивых зданий в городе — здание городского дома культуры «Химик» постановлением Алтайского КЗС от 11.03.1998 г. № 83 признано памятником истории и архитектуры.

В 2013 году был построен музей кочевых народов. В нём представлены юрты, в которых проживали представители различных народов Азии.

Выпускается газета «Яровские вести», вещает местная телекомпания «Яровое». http://yar-vesti.ru/

Религия 
 Ксение-Покровский монастырь.
 Церковь Бориса и Глеба.

Радиовещание 
 68,6 МГц «Авторадио» (Славгород);
 102,5 МГц «Русское радио» (Славгород);
 103,1 МГц «Милицейская волна» + местное вещание «Катунь FM» (Славгород);
 103,5 МГц «Радио России» + местное вещание ГТРК «Алтай» (Славгород);
 105,8 МГц «Авторадио» (Славгород);
 107,6 МГц «Дорожное радио»

Спорт 

Расположен муниципальный спорткомплекс «Химик» с хоккейной коробкой и футбольным полем, являющимся тренировочной базой для одноимённого футбольного клуба. В центре города расположен плавательный бассейн «Нептун». Есть два боксерских клуба «Ринг» и «Клуб Василия Ботвинова», два тренажёрных зала «Арго» и «Зал Морозова». При центре научно-технического творчества действуют секции мотокросса и картинга. В детско-юношеской спортивной школе занимается более 400 детей. Основные секции: бокс, каратэ-до, дзюдо, самбо, плавание, футбол, волейбол, оздоровительный фитнес, пулевая стрельба, лёгкая атлетика. Один из тренеров ДЮСШ Константин Аксамитовский с 2012 года является президентом федерации кобудо в Алтайском крае.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты городского округа город Яровое
Города Алтайского края
Бывшие посёлки городского типа Алтайского края
Яровое